Ангре́сс, Анґресс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний захід від Парижа, 150 км на південний захід від Бордо, 75 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 681 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1638,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ангресс на сайті французького Національного інституту географії
 Ангресс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ангресс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди